Il singolare del Canada Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma Roger Federer lo ha battuto in finale 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Andy Roddick (finale)
  Guillermo Coria (primo turno, ritirato per infortunio)
  Carlos Moyá (terzo turno)
  Tim Henman (secondo turno)
  David Nalbandian (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno, ritirato)
  Rainer Schüttler (primo turno)

  Lleyton Hewitt (terzo turno)
  Andre Agassi (secondo turno)
  Gastón Gaudio (primo turno)
  Sébastien Grosjean (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Marat Safin (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2004
ATP Tour 2004